Trespass – nella lingua inglese è un termine legale che indica la violazione diretta della proprietà di un'altra persona, solitamente un terreno.

Cinema 
I trasgressori (Trespass) – film del 1992 diretto da Walter Hill
Trespass – film del 2011 diretto da Joel Schumacher

Musica 
 Trespass – album dei Genesis del 1970 
 Trespass – EP dei Monsta X del 2015
 Trespass – gruppo musicale britannico